Lilgomdé peut désigner au Burkina Faso :
 Lilgomdé, commune rurale située dans le département d'Arbinda
 Lilgomdé, commune rurale située dans le département de Baskouré
 Lilgomdé, commune rurale située dans le département de Bindé